Цна — топоним в Европейской части России и Белоруссии.

Этимология

Известный филолог Алексей Шахматов писал: «Дьсна (параллельная форма при Десна?) перешло в Тсна, совр. Цна». Практически все реки с названием Цна / Десна (от  «правый») находятся справа от своей главной реки при движении по ней вверх от устья, то есть являются левыми притоками по современной классификации.

Автор Этимологического словаря русского языка Макс Фасмер считал более вероятным происхождение от  «тихий»,  «тихий»,  «тихо».

Реки 
Россия
 Цна — река в центре Тамбовской и Рязанской областях, левый приток Мокши (бассейн Оки).
 Цна — река в Московской области, левый приток Оки.
 Цна — река в Тверской области, впадает в озеро Мстино.
Белоруссия
 Цна — река, приток р. Уши басс. Немана.
 Цна — река, левый приток Припяти.
 Цна — река, левый приток Свислочи.
 Цна — река, левый приток Гайны.

Населённые пункты 
 Цна — деревня в Лунинецком районе Брестской области.
 Цна — деревня, Любанский сельсовет Вилейского района Минской области.
 Цна — деревня, Осиповичский сельсовет Вилейского района Минской области.
 Цна — деревня в Логойском районе Минской области.
 Цна — деревня, Папернянский сельсовет Минского района Минской области.
 Цна — деревня, Цнянский сельсовет Минского района Минской области.
 Цна — узловая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в г. Тамбове.
 Цна — микрорайон Советского района города Минска.

Примечания